

Cinema 
 Vivere! (The Branded Man) – film del 1928 diretto da Scott Pembroke
 Vivere! – film del 1937 diretto da Guido Brignone
 Vivere (Ikiru) – film del 1952 diretto da Akira Kurosawa
 Vivere! (Huozhe) – film del 1994 diretto da Zhang Yimou
 Vivere – film del 2001 diretto da Franco Bernini
 Vivere – film del 2007 diretto da Angelina Maccarone
 Vivere – film del 2019 diretto da Francesca Archibugi

Musica 
 Vivere – brano musicale scritto e musicato da Cesare Andrea Bixio nel 1937
 Vivere – brano musicale di Vasco Rossi, dall'album Gli spari sopra del 1993
 Dare to Live (vivere) – singolo di Andrea Bocelli del 2008
 Vivere – singolo di Klaus con Arianna Costantin del 2017

Televisione 
 Vivere – soap opera italiana trasmessa dal 1999 al 2008

Altro 
 Vivere! (Huozhe) – romanzo di Yu Hua del 1993